А́луксне () — топоним Латвии:
 Алуксне — город, административный центр Алуксненского края;
 Алуксне (Алукснес) — озеро в Латвии;
 Алуксне — станция узкоколейной железной дороги Гулбене — Алуксне;
 Алуксне — правый приток Педедзе.